Paul Seidel kan syfta på bland andra:

* Paul Seidel (1858–1929), tysk konsthistoriker 
 Paul Seidel (född 1952), tysk fysiker
 Paul Seidel (född 1970), tysk matematiker
Paul Seidel (född 1985), tysk trummis